Гран-при Париж 2013 — последний шестой этап Гран-при ФИДЕ 2012/2013, который проходил с 18 сентября по 2 октября в Париже.

Участники 

 	
¹) рейтинги даны на июль 2013 года

Турнирная таблица 

Гран-при ФИДЕ
Международные спортивные соревнования в Париже